Kajika – manga (e nome dell'omonimo protagonista) di Akira Toriyama
 Kajika – personaggio dell'anime e manga Naruto
 Rana Kajika – specie di rana della famiglia Rhacophoridae